Тобакко может означать:

 Тобакко (остров, Нигерия) — остров в Нигерии.
 Тобакко (остров, Новая Шотландия) — остров в Канаде.

См. также 
 Табак (значения)
 Тобаго